DL может означать:
 Дескрипционная логика
 Диоген Лаэртский
 DL — число 550 в римской системе счисления.
 DL — регистр процессора архитектуры x86, младший (Low) байт регистра DX (Data Register).
 Deep Learning — Глубокое обучение.